Флаг Ма́лина — официальный символ городского поселения Малино Ступинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4153.

Флаг муниципального образования «Городское поселение Малино» составлен на основании герба городского поселения Малино по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба городского поселения Малино в синем, белом, жёлтом и малиновом цветах»

Обоснование символики 
Впервые село Малино упоминается в 1353 году в духовной грамоте (завещании) Великого князя Московского Ивана II Ивановича Красного (Кроткого). Село Малино было крупным торговым селом, через которое на протяжении многих веков проходила дорога из южных областей России в столицу. По этой дороге везли товары, перегоняли скот для продажи в Москву. На флаге поселения каменный мост (часть старой дороги, сохранившейся до наших дней) символизирует и старый торговый путь, и современные транспортные дороги федерального и областного значения, проходящие по территории поселения. Мост — символ связи прошлого с настоящим.

В настоящее время поселение объединяет три бывших самостоятельных территории: Березнецовский и Дубневский сельские округа и посёлок Малино. Ветви берёзы, дуба и ветка малины — созвучны с названиями округов.

Дубовая ветвь аллегорически символизирует также род князей Гагариных, предками которых были князья Стародубские. В гербе Гагариных одной из основных фигур является дуб (в XVIII—XIX веках Малино принадлежало дворянскому роду Гагариных).

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, чести, духовности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует власть, славу, почёт, величие, мощь, благородство происхождения, древность.

Примечания